Peri bezeichnet in Neuseeland
 einen Ort in der Region Northland, siehe Peria (Northland)
 einen Ort in der Region West Coast, siehe Peria (West Coast)
 einen Fluss, siehe Peria River